Humphrey Lloyd kan syfta på bland andra:

* Humphrey Llwyd (1527–1568), walesisk kartograf
 Humphrey Lloyd (1610–1689), walesisk biskop
 Humphrey Lloyd (1800–1881), irländsk fysiker

Se även 
 Mount Humphrey Lloyd, ett berg i Antarktis, uppkallat efter fysikern